

Persone 
 Donovan – cantautore e musicista scozzese
 Anne Donovan – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Art Donovan – ex giocatore di football americano statunitense
 Billy Donovan – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Casey Donovan – attore pornografico e attore teatrale statunitense
 Casey Donovan – cantante australiana
 Daisy Donovan – attrice, conduttrice televisiva e scrittrice statunitense naturalizzata britannica
 Eddie Donovan – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Edward Donovan – scrittore, zoologo amatoriale e viaggiatore irlandese
 Elisa Donovan – attrice statunitense
 Frank Donovan – calciatore gallese
 Garrett Donovan – produttore televisivo e sceneggiatore statunitense
 Harry Donovan – ex cestista statunitense
 Jason Donovan – cantante e attore australiano
 Jeffrey Donovan – attore e regista statunitense
 Landon Donovan – calciatore statunitense
 Leigh Donovan – biker statunitense 
 Martin Donovan – attore cinematografico statunitense
 Mike Donovan – giocatore di baseball statunitense
 Mike Donovan – musicista statunitense
 Mike Donovan – pugile statunitense
 Nick Donovan – ex cestista inglese
 Shaun Donovan – politico statunitense
 Stacey Donovan – attrice pornografica statunitense
 Tate Donovan – attore statunitense
 Tony Donovan – attore pornografico statunitense
 Trevor Donovan – modello e attore statunitense
 William Joseph Donovan – avvocato, diplomatico nonché soldato e ufficiale di intelligence statunitense
 James Britt Donovan – avvocato e politico statunitense, ufficiale della United States Navy

Personaggi immaginari 
 Clyde Donovan – personaggio secondario della serie animata South Park
 Matt Donovan – personaggio della serie televisiva The Vampire Diaries
 Mike Donovan – personaggio della serie televisiva V - Visitors
 Mike Donovan – personaggio creato da Isaac Asimov
 Mike Steve Donovan – protagonista del fumetto francese Blueberry
 Veronica Donovan – personaggio della serie televisiva Prison Break

Altro 
 Donovan – album di Donovan del 1977
 Donovan – nome proprio di persona maschile inglese e irlandese
 Donovan – villaggio statunitense in Illinois
 Isole Donovan – piccolo gruppo di 5 isole antartiche nell'arcipelago Windmill